Жёлудев — русская фамилия, женская форма Жёлудева.

 Известные носители 
 Жёлудев, Владимир Николаевич (1903—1972) — начальник Лискинского отделения движения Юго-Восточной железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 Жёлудев, Николай Иванович (род. 1955) — российско-британский физик, член Британского королевского общества.
 Жёлудева, Светлана Ивановна (1948—2008) — советский, российский физик, организатор инновационной науки, доктор физико-математических наук, сотрудник Института кристаллографии РАН.